Dobravlje je lahko:
 Dobravlje, Sežana
 Dobravlje, Ajdovščina

Naselja v Sloveniji